Новосёловское  (до 1944 года Фрайдорф; , ) — посёлок городского типа в Раздольненском районе Республики Крым, центр Новосёловского сельского поселения (согласно административно-территориальному делению Украины — Новосёловского поселкового совета Автономной Республики Крым).

Население 

По данным всесоюзной переписи населения 1939 года в селе проживало 1084 человека.

Современное состояние 
На 2022 год в посёлке есть детский сад, школа, дом культуры, почта, отделение банка РНКБ, аптека, православный храм и мечеть. Дюжина магазинов, кафе, ресторан, пиццерия, заправка.

История 
С 1930 до 1944 гг. село Фрайдорф было центром Фрайдорфского района, с 1944 до 1953 гг. село Новосёловское было центром Новосёловского района. В 1953 году оно было включено в Раздольненский район. В 1960-е годы село было преобразовано в посёлок городского типа (рабочий посёлок).

Примечания

Литература

Ссылки 
 
 
 

Населённые пункты Раздольненского района
Посёлки городского типа Крыма